Halbton steht für:

 Halbton, Intervall in der Musik
 Helligkeitsstufe zwischen Schwarz und Weiß, siehe Halbtonbild

Siehe auch:

 Halbtonverfahren